Суперкубок Іспанії з футболу 1995 — 10-й розіграш турніру. Матчі відбулись 24 і 27 серпня 1995 року між чемпіоном Іспанії клубом Реал Мадрид та володарем кубка Іспанії клубом Депортіво (Ла-Корунья).

Матчі

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Суперкубок на transfermarkt 
 Суперкубок на rsssf  

1995
Іспанія
1995 в іспанському спорті